Volleyball Champions League 2019/20 steht für:

 Volleyball Champions League 2019/20 (Frauen)
 Volleyball Champions League 2019/20 (Männer)